Эйнтри (город) — город в Великобритании
 Эйнтри (трасса) — трасса Формулы-1, расположенная в городе Эйнтри